Glabbeeck ist der Familienname von:

 Gijsbert van Glabbeeck (1. Hälfte 17. Jahrhundert), niederländischer Stilllebenmaler
 Jan van Glabbeeck (um 1635–1686), niederländischer Malerlehrling und Kaufmann